Höschen steht für:
 eine kurze Damenunterhose, siehe Slip (Kleidung)
 Pollenhöschen, bei Bienen und Hummeln ein an den Hinterbeinen angesammeltes Pollenklümpchen

Siehe auch: